Сен-Пріє́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Ліможа, 38 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 167,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Прієст на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прієст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Прієст на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прієст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Прієст на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез